Mystroppia är ett släkte av kvalster. Mystroppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Mystroppia